Gródek – comune polacco del distretto di Białystok, nel voivodato della Podlachia
 Gródek nad Dunajcem – comune polacco del distretto di Nowy Sącz, nel voivodato della Piccola Polonia
 Gródek Nowy – frazione del comune polacco di Obryte del distretto di Pułtusk, nel voivodato della Masovia 
 Gródek, toponimo in polacco della città ucraina di Horodok (oblast' di Leopoli)